Lycideopss es un género extinto de terápsidos terocéfalos carnívoros del Pérmico Superior de Sudáfrica. La especie tipo es Lycideops longiceps, nombrada en 1931 por el paleontólogo surafricano Robert Broom. Los fósiles de Lycideops provienen de la Zona de Dicynodon del Grupo Beaufort. Lycideops es un miembro de la familia Lycideopidae. Como otros licideópsidos, Lycideops poseía un largo hocico.

Filogenia 
Lycideops ha sido incluido en varios análisis filogenéticos, incluyendo los de Huttenlocker (2009), Huttenlocker et al. (2011), y Sigurdsen et al. (2012). Todos sitúan a Lycideops dentro del avanzado clado terocéfalo Baurioidea. Huttenlocker (2009) y Huttenlocker et al. (2011) encontraron que se agrupa con Regisaurus y Scaloposaurus como se muestra en este cladograma:

El análisis de Sigurdsen et al. (2012) llega a un resultado diferente, agrupando a Lycideops con Tetracynodon y Choerosaurus. El clado que incluye a estos tres géneros fue llamado Lycideopidae, y Lycideops es el miembro más basal del grupo. Las características que unen a Lycideops con Tetracynodon y Choerosaurus incluyen la presencia de cinco incisivos de cada lado de la mandíbula inferior (una característica derivada dado que muechos otros euterocéfalos tienen cuatro), un hueso lacrimal que toca el hueso nasal, y un contacto entre el maxilar y el vómer en el paladar. Abajo está un cladograma simplificado de este análisis:

Véase también 
 Lista de terápsidos

Referencias 

Therocephalia
Sinápsidos de África
Sinápsidos del Pérmico